Ambel (Saragossa), un municipi de la província de Saragossa, de la comarca del Camp de Borja.
 Ambel (Isèra), un municipi francès, situat al departament de la Isèra i a la regió d'Alvèrnia-Roine-Alps.